Panas steht für:

 Panas (Vanuatu), Dorf auf der Inselgruppe Vanuatu

Panas ist Familienname folgender Personen:

 Marek Panas (* 1951), polnischer Handballspieler und -trainer
 Mario Panas, Pseudonym (1965 bis 1972) von Leo Leandros
 Dimitrios Panas, griechischer Politiker und Außenminister
 Photinos Panas (1832–1903), griechischer Augenarzt

PANAS ist die Abkürzung für:

 Positive Affect Negative Affect Scale

Siehe auch:

 Panhas

PANAS